Коню́с — фамилия. Известные носители:

 Конюс, Александр Александрович (1895—1990) — советский экономист, статистик.
 Конюс, Георгий Эдуардович (1862—1933) — российский теоретик музыки и композитор.
 Конюс, Лев Эдуардович (1871—1944) — российский пианист и музыкальный педагог, младший брат Г. Э. Конюса.
 Конюс, Наталья Георгиевна (1914—1989) — солистка балета, балетмейстер-постановщик.
 Конюс, Юлий Эдуардович (1869—1942) — российский скрипач и композитор, средний брат Г. Э. Конюса.
 Конюс, Эдуард Константинович (1827—1902) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Конюс, Эсфирь Мироновна (1896—1964) — советский педиатр, историк медицины и организатор здравоохранения.